Les Cethegus sont des patriciens romains.
 Rufius Petronianus Nicomachus Cethegus est consul à Rome en 504.
 Cethegus est un genre d’araignées.